Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

407e régiment d'artillerie
407e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires